UFC Fight Night: Thompson vs. Neal, также известный как UFC Fight Night 183, UFC on ESPN+ 41 или UFC Vegas 17 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 19 декабря 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Стивен Томпсон победил Джеффа Нила единогласным решением судей. В соглавном бою вечера Жозе Алду победил Марлона Веру единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в полусреднем весе между британским бойцом ямайского происхождения Леоном Эдвардсом (#5 в рейтинге) и амбициозным проспектом из Швеции чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Изменение главного события турнира 
30 ноября появилась неофициальная информация, что Чимаев заразился коронавирусом, однако он продолжает подготовку и к дате проведения турнира будет готов к бою по медицинским показателям. Однако официального подтверждения эта информация не имела, а организаторы взяли на контроль эту ситуацию. Уже 1 декабря стало известно, что в свою очередь Эдвардс сдал положительный тест на COVID-19 и организаторы решили снять этот бой с карда и перенести его на начало 2021 года.

Бой в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном (#5 в рейтинге) и Джеффом Нилом (#11 в рейтинге), который изначально являлся со-главным событием, в итоге стал новым заглавным событием турнира и теперь пройдёт в пять раундов.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Стивен Томпсон, Роб Фонт, Марчин Тыбура и Джимми Флик

Последствия турнира 
15 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Андрей Орловский (бывший #15) покинул Топ-15 рейтинга тяжёлого веса;

Джиллиан Робертсон (бывшая #13) после поражения на турнире покинула Топ-15 рейтинга женского наилегчайшего веса.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night